Micratopus är ett släkte av skalbaggar. Micratopus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordlöpare
Micratopus